IDL son siglas de los siguientes términos:

Informática
Lenguaje de descripción de interfaz o Interface definition language (IDL) es en computación, como su propio nombre indica un lenguaje de especificación de interfaces que se utiliza en software de computación distribuida. Ofrece la sintaxis necesaria para definir los procedimientos o métodos que queremos invocar remotamente. Una vez tengamos esta interfaz creada deberemos pasarla por un compilador de interfaces que generará el proxy o stub cliente y el skeleton o stub servidor.
IDL (lenguaje de programación) o IDL (Interactive Data Language) es un lenguaje de programación interpretable realizado por la empresa estadounidense RSINC y utilizado especialmente en los campos de la astronomía y el procesado de imágenes médicas.
Java IDL o Java Interface Description Language.
 Instituto de Defensa Legal, asociación civil peruana sobre derechos humanos y política latinoamericana.

Química
Lipoproteína de densidad intermedia o IDL (Intermediate density lipoproteins): complejos macromoleculares derivados del procesamiento lipolítico de las VLDL (Lipoproteína de muy baja densidad) en la circulación capilar. Conceptualmente, son equivalentes a los remanentes de VLDL y precursores de las LDL (Lipoproteína de baja densidad).